Pausires o Pausiris, sàtrapa d'Egipte
 Pausires d'Egipte, líder de la revolta contra Ptolemeu V Epífanes